Hr.Ms. Sumatra (1891), een Nederlandse unieke pantserdekkorvet
 Hr.Ms. Sumatra (1926), een Nederlandse lichte kruiser van de Javaklasse